Der Tashkent Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 14. Oktober 2017 in Taschkent stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 94 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 83 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 59 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Taschkent